

Geografia

Austria 
 Moosburg – comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)

Germania 
 Moosburg – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Moosburg an der Isar – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Polonia 
 Moosburg – antico nome tedesco di Przedecz, comune nel distretto di Koło (Grande Polonia)

Ungheria 
 Moosburg – antico nome tedesco di Zalavár, comune nella contea di Zala (Transdanubio Occidentale)